Бухарест 1951 — международный шахматный турнир.

В соревновании принимали участие ведущие румынские шахматисты, а также шахматисты из других стран социалистического лагеря.

Убедительную победу в соревновании одержал болгарский мастер З. Милев, опередивший представителя Румынии Ш. Сабо на 2 очка. В последнем туре они играли между собой. В случае выигрыша Сабо мог догнать Милева, но болгарский шахматист отразил угрозы белых и сам одержал победу в контратаке.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Бухаресте
Шахматные турниры в Румынии
1951 год в шахматах